Cox, COX, cox (латиницей) — многозначный термин.

Cox:
 Cox Enterprises — американский частный конгломерат (объединение фирм), основанный Джеймсом Миддлтоном Коксом.
 Dodge & Cox — американская компания по управлению активами.
 Cox — обозначение имени шотландского ботаника , которое используется при цитировании научных (латинских) биноминальных названий описанных им растений.
 Cox — обозначение имени британского колеоптеролога Герберта Эдварда Кокса (), которое используется при цитировании научных (латинских) биноминальных названий описанных им насекомых.

 Циклооксигеназы (, ) — группа ферментов, участвующих в синтезе простаноидов.
 cox — код ISO 639-3 для языка нанти (аравакского языка, на котором говорят в ряде населённых пунктов, которые расположены на истоках рек Камисеа и Тимпия в Перу).
 COX — альтернативный код IATA для  близ деревни  в районе , Багамские Острова (основной код — TZN).

См. также 
 
  (кириллицей)